CJK, sigle composé des trois lettres C, J et K, peut faire référence à :
 Chinese, Japanese and Korean (en français, chinois, japonais et coréen).

En informatique, ce sigle signifie qu'il s'agit du support des langues asiatiques.